Jadlin () je příjmení, které patří několika osobnostem:
 Aharon Jadlin – izraelský politik
 Amos Jadlin – izraelský generál
 Ašer Jadlin (* 1923) – izraelský politický aktivista

Židovská příjmení